Фрасину има више значења:

 Фрасину (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Фрасину (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Фрасину (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији